Förchensee (von Förche = Forelle) ist der Name folgender Seen:

 Förchensee (Bernau am Chiemsee)
 Förchensee (Ruhpolding)

Siehe auch:
 Ferchensee
 Forchensee